Воннох — фамилия:

 Воннох, Бесси Поттер (1872—1955) — американский скульптор.
 Воннох, Роберт Уильям (1858—1933) — американский художник-импрессионист.